The Strangers kan verwijzen naar:

The Strangers (1998), een horrorvideo van Sergei en Yuri Ivanov met Richard Bent en Shana Sosin
The Strangers (2008), een horrorfilm van Bryan Bertino met Liv Tyler en Scott Speedman
The Strangers (computerspel), een computerspel
De Strangers (muziekgroep), een Belgische muziekgroep
De Strangers (strip), een Vlaamse strip gebaseerd op de muziekgroep